Baxter steht für:
 Baxter International, US-amerikanischer Pharma- und Medizintechnik-Konzern
 Baxter Immigration Reception and Processing Centre (2002–2007), ein australisches Internierungslager für Flüchtlinge
 The Baxter, Film aus dem Jahr 2005
 Baxter (Band), Post-Hardcore-Band aus Chicago
 Baxter (Fernsehserie), eine Fernsehserie mit der gleichnamigen Hauptfigur
 Baxter S.R.L.,  ein italienischer Premium-Möbelhersteller
 Baxter (Familienname); dort zu Namensträgern

Geografische Objekte
 Baxter (Victoria) in Australien
 Baxter (Ontario) in Kanada

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Baxter (Arkansas), im Drew County
 Baxter (Colorado), im Pueblo County
 Baxter (Florida), im Baker County
 Baxter (Georgia), im Union County
 Baxter (Iowa), im Jasper County
 Baxter (Kalifornien), im Placer County
 Baxter (Kentucky), im Harlan County
 Baxter (Michigan), im Wexford County
 Baxter (Minnesota), im Crow Wing County
 Baxter (Mississippi), im Jasper County
 Baxter (New Madrid County, Missouri)
 Baxter (Stone County, Missouri)
 Baxter (Montana), im Fergus County
 Baxter (Nebraska), im Scotts Bluff County
 Baxter (North Carolina), im Henderson County
 Baxter (Pennsylvania), im Jefferson County
 Baxter (Tennessee), im Putnam County
 Baxter (Texas), im Henderson County
 Baxter (Berkeley County, West Virginia)
 Baxter (Marion County, West Virginia)
 Baxter (Wisconsin), im Dunn County
 Baxter Estates, im Nassau County, New York
 Baxter Forks, im Horry County, South Carolina
 Baxter Junction, im Cherokee County, Kansas
 Baxter Springs, im Cherokee County, Kansas

Verwaltungseinheit 
 Baxter County, Verwaltungseinheit in Arkansas

Gewässer
 Baxter Bayou, Fließgewässer im East Carroll Parish, Louisiana
 Baxter Wash, Fließgewässer im San Bernardino County, Kalifornien
 Baxter Bay Pond, See im Jackson County, Florida
 Baxter Lakes, See im Fresno County, Kalifornien
 Baxter Ponds, See im Lewis County, Missouri
 Baxter Pothole, See im Cache County, Utah

Parks, Inseln
 Baxter Island, Insel im Matagorda County, Texas
 Baxter State Park, Park im Piscataquis County, Maine
 Baxter State Wildlife Management Area, Park im Lac qui Parle County, Minnesota
 Baxter’s Hollow State Natural Area, Park im Sauk County, Wisconsin

Historic Places (Kulturdenkmale in den Vereinigten Staaten)
 Baxter Clock, in New Bern, North Carolina, ID-Nr. 73001319
 Baxter County Courthouse, in Mountain Home, Arkansas, ID-Nr. 95000658
 Baxter High School, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 86002647
 Baxter Mill, in West Yarmouth, Massachusetts, ID-Nr. 81000120
 Baxter Ranch Headquarters Buildings, in Cheyenne, Wyoming, ID-Nr. 79002610
 Baxter Springs Independent Oil and Gas Service Station, in Baxter Springs, Kansas, ID-Nr. 03000841
 Baxter Street Historic District, in Quincy, Massachusetts, ID-Nr. 89001309
 Baxter Summer Home, in Falmouth, Maine, ID-Nr. 85003155
 Baxter-King House, in Quincy, Massachusetts, ID-Nr. 89001953

Siehe auch:
 Baxter Creek
 Baxter Lake
 Mount Baxter (Begriffsklärung)
 Baxter-Gletscher